Plateau II steht für:

 ein Stadtviertel von Gaya in Niger, siehe Plateau II (Gaya)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Plateau 2